Sainte-Marthe – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Lot i Garonna.
 Sainte-Marthe – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure.